Dekoracja – element ozdabiający, ozdoba
 Dekoracja teatralna – plastyczne tło sceny teatralnej lub planu filmowego
 Dekoracja ścienna – zespół elementów służący do ozdoby ściany
 Dekoracja – odznaczanie, przypinanie odznaki, orderu

Zobacz też 
 Dekorator teatralny
 Dekorator (wzorzec projektowy)
 Dekorowanie nazw
 Garnirowanie
 Rzemiosło artystyczne